Kriegsrecht ist eine Bezeichnung für:

 Kriegsvölkerrecht, Normen des Völkerrechts den Krieg betreffend
 Ausnahmezustand, die Änderungen im innerstaatlichen Recht im Kriegsfall oder in anderen Krisensituationen

Siehe auch: